Le Basket Namur Capitale est un club belge de basket-ball féminin fondé en 2011. Il évolue en championnat de Belgique féminin lors de la saison 2020-2021.

Historique 

Le Basket Namur-Capitale est un club de basket-ball féminin issu de la fusion, en , du Dexia Namur et du Novia Namur, deux clubs évoluant en Division 1 nationale belge.

Le club a porté le nom sponsorisé Belfius Namur Capitale.

Les clubs fusionnés dans Namur-Capitale

Dexia Namur 
Dexia Namur (anciennement BC Saint-Servais Namur) était le club de sport d'équipe féminin avec le plus beau palmarès de tous les temps en Belgique
Dexia Banque Belgique en était un partenaire privilégié.

 Jusqu’en 2002 : Basket Club Saint-Servais Namur (BCSS Namur)
 Depuis 2002 : Dexia Namur

Novia Namur 
Le Novia Namur, basé dans la ville de Namur est issu de la fusion, en 2003, entre le Mosa Jambes féminin et le FémiNamur, deux clubs actifs en D1 nationale en cette période.

Bilan sportif

Palmarès

Bilan saison par saison 
Le tableau ci-dessous résume le parcours du club lors des saisons récentes:

Joueuses et personnalités du club

Effectif actuel (2020-2021)

Entraîneurs 
 2011-oct. 2012 :  Daniel Goethals
 Oct.-nov. 2012 :  Michel Bechoux (intérim)
Nov. 2012-déc. 2013 :  Julian Martinez Alman
 Déc. 2013 :  Didier Thémans (intérim)
 Déc. 2013-2015 :  Sébastien Dufour
 2017- :  Philip Mestdagh

Joueuses emblématiques 

  Sarah Deneil
  Sofie Hendrickx
  Hanne Mestdagh
  Djenebou Sissoko
  Astou Traoré
  Julie Wojta

Notes et références

Articles connexes 
 Dexia Namur
 Novia Namur

Liens externes 
 Site officiel du club

Notes

Références 

Club féminin de basket-ball en Belgique
Club sportif à Namur
Club sportif fondé en 2010